Cerklje so lahko:

 Cerklje na Gorenjskem, naselje v občini Cerklje na Gorenjskem
 Cerklje ob Krki, Brežice

Naselja v Sloveniji